Rathsack ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Rathsack (1924–1989), deutscher Filmwissenschaftler
 Karl Rathsack (1899–1989), deutscher Agrikulturchemiker
 Ludwig Rathsack (1899–1954), deutscher Pädagoge und Schriftsteller, siehe Hans Bernitt
 Svend Rathsack (1885–1941), dänischer Bildhauer und Maler